Chvojnica est une commune slovaque du district de Myjava ;
 Chvojnica est une commune slovaque du district de Prievidza.
 Chvojnica, une rivière de Slovaquie.